

Localidades

Pine Grove (Oregon)
Pine Grove (Pensilvânia)
Pine Grove (Virgínia Ocidental)
Ou ainda:
Pine Grove Mills

Desambiguações de topônimos